Saurwein ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Saurwein (* 1987), österreichische Sportkletterin
 Robert A. Saurwein (1907–1942), österreichischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Sauerwein